На́бережное — село Воловского района Липецкой области. Центр Набережанского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Олыма.

История 
Известно с середины XIX века. По сведениям 1866 года — сельцо владельческое Набережное, при реке Олыме, 38 дворов.
Название — по местоположению на берегу реки.

В 1897 году в Набережном открыта железнодорожная станция Набережное, получившая название населённого пункта, в котором расположена. 

В годы Великой Отечественной войны наличие железнодорожной станции превратило Набережное в стратегический пункт, за обладание которым велись жестокие бои.

Население

Инфраструктура 
Действует ООО «ХПП Набережанское», культурно-спортивный комплекс "Луч".

В селе работали асфальтный завод, база по приемки угля, свеклопункт, хлебоприемный пункт, сельхозтехника, нефтебаза, автозаправочная станция, пункт по приему химических и минеральных удобрений, совхоз «Набережанский», детский сад, школа , больница, дом культуры, магазины (продуктовые, хозтовары, книги) , общепитовская столовая, аптека, почта, ж/д вокзал.

Достопримечательность 

В селе действует храм св. Варвары (Русская Православная Церковь, Липецкая митрополия, Липецкая епархия, Тербунское благочиние).

Храм построен в 1912—1915 гг., закрыт в 1927-ом, полностью разрушен в 1929-ом, вновь возведён в 1996—2002 гг.

Мемориал Братская могила советских воинов. Захоронены 219 советских воинов, имена которых известны.

Мемориал Павшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам.

Транспорт 
Железнодорожная станция Набережное. Пригородные рейсы Набережное — Старый Оскол осуществляет "Пригородная пассажирская компания «Черноземье».

Автобусное сообщение, остановка на маршруте Липецк, автовокзал — Волово.

Автодорога местного значения.

Известные уроженцы 
 Маслов, Алексей Григорьевич (1903—1971) — советский военачальник, генерал-майор (1943).

Примечания 

Населённые пункты Воловского района (Липецкая область)